Рамсен има више значења:
 Рамсен (Ајова)
 Рамсен (Њујорк)